Gibeon steht für:
 Gibeon, Ort in der Bibel
 Gibeon (Ort, Namibia), Ort in Namibia
 Gibeon (Wahlkreis), Wahlkreis in Namibia
 Gibeon (Meteorit)